Hr.Ms. O 20 (1939) - Nederlandse onderzeeboot
 O-20 (Turkije) - Turkse snelweg